NGC es la sigla del Nuevo Catálogo General, catálogo estelar de objetos de cielo profundo. También puede referirse a:

Anexo:Objetos NGC, listado de objetos del Nuevo Catálogo General.
Nintendo GameCube, consola de sexta generación fabricada por Nintendo.
National Geographic Channel, canal de televisión por cable o satélite propiedad de la National Geographic Society.
Northrop Grumman Corporation, conglomerado de empresas aeroespaciales y de defensa estadounidenses.
Nevada Gaming Commission, agencia gubernamental de Nevada encargada de la regulación de los casinos en todo el estado.
National Gallery of Canada, galería de arte en Canadá.